

Persone
Gianfranco Aliverti – politico italiano
Giuseppina Aliverti – geofisica italiana
Fiorenzo Aliverti – ciclista italiano

Altro
Palazzo Aliverti – palazzo cinquecentesco di Milano
Aliverti – carburatore per rotabili circolanti su linee ferroviarie